Vorraum bezeichnet

 ein Foyer, der Vorraum eines öffentlichen Gebäudes
 ein Vestibül, eine repräsentative Eingangshalle
 einen Windfang (Architektur), ein kleiner Vorraum am Eingang eines Gebäudes
 eine Lobby (Raum), ursprünglich die Wandelhalle in Parlamentsgebäuden englischsprachiger Länder
 ein Vorhäuschen, ein dem eigentlichen Baukörper vorgesetzter Vorraum
 Narthex im Kirchenbau
 einen Vorraum (Synagoge), auch „Pallisch“

Siehe auch:
 Erschließung (Gebäude)
 Vorhalle
 Wandelhalle, Halle, Foyer oder größerer Vorraum eines öffentlichen Gebäudes (zum Promenieren)